Plusieurs princesses et reines siciliennes se prénomment Constance :

 Constance de Hauteville (1154-1198), fille posthume du roi normand Roger II de Sicile, épouse de l'empereur germanique Henri le Cruel et mère de l'empereur et roi de Sicile Frédéric II du Saint-Empire, « Stupor Mundi » ;

 Constance de Hohenstaufen (1230-1307), fille de Frédéric II du Saint-Empire et de Bianca Lancia, impératrice de Byzance, épouse de Jean III Doukas Vatatzès ; 

 Constance de Hohenstaufen (1248-1302), petite-fille de Frédéric II du Saint-Empire, fille du roi Manfred  de Sicile, épouse du roi d'Aragon Pierre III d'Aragon, et mère des rois Alphonse III et Jacques II d'Aragon et du roi Frédéric II de Sicile ;

 Constance de Sicile (1303-1344), petite-fille de la précédente et fille du roi Frédéric II de Sicile, mariée trois fois, avec Henri II de Chypre, Léon V d'Arménie et Jean de Lusignan.

Homonymie dynastique